Bârsana, een Roemeense gemeente
Barsana (India), een plaats in de Indiase deelstaat Uttar Pradesh